Јован Палеолог се може односити на:

 Јован V Палеолог,
 Јован VII Палеолог, 
 Јован VIII Палеолог, византијски цар од 1425. до 1448. године
 Јован Палеолог (севастократор)
 Јован Палеолог (син Андроника II)
 Јован Палеолог (велики примикарије), византијски заповедник Христопоља, Анактиропоља и Хрисопоља 
 Јован Палеолог (кесар), византијски управник Солуна са титулом кесара